Il singolare del torneo di tennis Stockholm WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Tom Okker 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Björn Borg (primo turno)
 Tom Okker (finale)
 Kim Warwick (secondo turno)

 José Higueras (quarti di finale)
 Buster Mottram (quarti di finale)
 Onny Parun (semifinali)
 Bob Giltinan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm WCT 1975